skrzynka:
 . mały pojemnik do przechowywania czegoś; też: zawartość takiego pojemnika
 . rodzaj otwartego korytka przeznaczonego do hodowania roślin
 . dział w radiu lub w pismach, w którym są udzielane odpowiedzi na pytania nadsyłane przez słuchaczy albo czytelników

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 5 podstawowych
 Skrzynka – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Lądek-Zdrój
 Skrzynka – kolonia wsi Nowiny w województwie lubelskim, w powiecie radzyńskim, w gminie Borki
 Skrzynka – wieś w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Szczucin
 Skrzynka – wieś w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Dobczyce
 Skrzynka – część wsi Gace Słupieckie w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Łubnice
 Skrzynka – część wsi Brzezińskie Holendry w woj. wielkopolskim, w pow. konińskin, w gminie Krzymów
 Skrzynka – wieś w woj. wielkopolskim, w powiecie słupeckim, w gminie Ostrowite
 Skrzynka – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Lipiany

Jeziora w Polsce 
 Skrzynka – staw w powiecie białobrzeskim
 Skrzynka – jezioro w powiecie brodnickim
 Skrzynka – jezioro w powiecie bydgoskim
 Skrzynka – jezioro w powiecie chojnickim
 Skrzynka – jezioro w powiecie kartuskim, w gminie Stężyca
 Skrzynka – jezioro w powiecie kartuskim, w gminie Sulęczyno
 Skrzynka – jezioro w powiecie mogileńskim
 Skrzynka – jezioro w powiecie poznańskim
 Skrzynka – jezioro w powiecie nakielskim
 Skrzynka – jezioro w powiecie szamotulskim
 Skrzynka – jezioro w powiecie żnińskim

Inne 
 Skrzynka – pojemnik w grach komputerowych zawierający losowe, wirtualne przedmioty
 Skrzynka (na butelki)

Zobacz też 
 Skrzynia
 Skrzynki
 Skrzynka pocztowa
 Czarna skrzynka

Przypisy